Santa María de Huerta o Santa María de la Huerta puede hacer referencia a:

La localidad de Santa María de Huerta, municipio de la provincia de Soria, España
El Monasterio de Santa María de Huerta, que dio origen a dicha localidad.
La Ermita de Santa María de la Huerta, en Fréscano, en la provincia de Zaragoza, España.